Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1981 — перший, після повернення у Вищу лігу СРСР, сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях СРСР.

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу

Ігри, голи 

 Старші тренери — Віктор Лукашенко (до 7 червня), Володимир Ємець (з 20 червня).
 Начальники команди — Ярослав Баликін (до 11 чериня), Геннадій Жиздик (з 20 червня).
 Тренери — Анатолій Азаренков, Євген Жучков, Леонід Колтун.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу
 
 

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1981 українських футбольних клубів